Фторид хрома(II) — неорганическое соединение, соль металла хрома и плавиковой кислоты с формулой CrF, 
зелёные кристаллы, 
плохо растворимые в воде.

Получение 
 Действие фтористого водорода на нагретый до красного каления хром:

 Действие плавиковой кислоты на хлорид хрома(II):

Физические свойства 
Фторид хрома(II) образует зелёные кристаллы 
моноклинной сингонии, 
пространственная группа P 2/c, 
параметры ячейки a = 0,4732 нм, b = 0,4718 нм, c = 0,3505 нм, β = 96,52°, Z = 2.

Плохо растворяется в воде, не растворяется в этаноле.

Химические свойства 
 Во влажном воздухе постепенно окисляется:

 Восстанавливается водородом:

 Реагирует с сероводородом:

 С фторидами щелочных металлов образует комплексные соли:

Литература 
 
 
 

хрома